Wesołych świąt – polski film fabularny w reż. Jerzego Sztwiertni z 1977 roku
 Wesołych świąt – amerykański film fabularny w reż. Johna Whitesella z 2006 roku
 Wesołych świąt – polski niezależny film fabularny w reż. Tomasza Jurkiewicza z 2009 roku
 Wesołych świąt, pułkowniku Lawrence – dramat wojenny w reżyserii Nagisy Ōshimy z 1983 rok